Pont de la Paix : 
 Pont de la Paix à Plauen en Allemagne ;
 Pont de la Paix à Calgary en Alberta (Canada) ;
 Pont de la Paix à Tbilissi en Géorgie ;
 Passerelle de la paix à Lyon (France) ;
  entre l'Ontario au Canada et l'État de New York aux États-Unis.